Ираклеон:

 Ираклеон — философ II века н. э.
 Ираклеон — одна из форм имени Ираклия II, византийского императора.